Натуральне число 809
 809 рік до нашої ери
 809 рік нашої ери